Оверланд има више значења:
 Оверланд (Небраска)
 Оверланд (Мисури)